Heiliger Antonius, Heiliger Antoninus: Antonius bzw. Antoninus heißen zahlreiche Heilige – sie werden vielfach auch unter beiden Namen geführt. Aufgenommen in die unten stehende Liste sind auch einige Selige.

Ohne jeden Zusatz ist im Allgemeinen der hl. Antonius der Große, der Einsiedler, gemeint.

Nach diesem Heiligen sind sehr viele Kirchengebäude benannt worden.

Siehe auch 
 Antoniuskirche, Antoninuskirche, Antoniuskapelle zu Kirchen und Kapellen dieser Heiligen
 St. Anthony (engl.), Saint-Antoine (frz.), San Antonio (span.), Sant Antoni (katal.), Sant’Antonio (ital.), Santo Antonio (port.)
  Saint-Antoine (frz.), San Antonino (span.), Sant’Antonino (ital.), Santo Antonino (port.)
 Kloster des Heiligen Antonius, koptisch-orthodoxes Kloster
 Die Versuchungen des heiligen Antonius
 Festa popular de Sant Antoni, ein Volksfest zu Ehren des heiligen Antonius auf den Balearischen Inseln

Einzelnachweise 
 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 
 Wimmer: Handbuch der Namen und Heiligen. Tyrolia, 1966
 J. E. Stadler, F. J. Heim, J. N. Ginal: Vollständiges Heiligen-Lexikon. B. Schmid'sche Verlagsbuchhandlung, Augsburg 1858 ff. (online auf Zeno.org)
 Ökumenisches Heiligenlexikon (online)

Antonius